Dindigul (district), een district van de Indiase staat Tamil Nadu
 Dindigul (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Dindigul